
Termin -{OC}- ima više značenja.
 Osteokalcin, peptidni hormon
 Oksikodon, opioidni analgetik